

Musica 
 Turn – gruppo musicale indie rock irlandese
 Turn – album dei Great Big Sea del 1999
 Turn – singolo dei Travis del 1999, dall'album The Man Who
 Turn – demo dei Construcdead del 2000
 Turn  – singolo dei Feeder del 2001, dall'album Echo Park
 Turn – album dei The Ex del 2004

Altro 
 Turn – serie televisiva trasmessa dal 2014
 Turn – nel wrestling, cambio di allineamento morale

Pagine correlate 
 Thurn (disambigua) – pagina di disambiguazione